Obornjača est un toponyme qui peut désigner :
Obornjača, un village de Serbie situé dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité d'Ada et dans le district du Banat septentrional ;
Obornjača, un village de Serbie situé dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité de Bačka Topola et dans le district de  Bačka septentrionale.